Žiar – grupa górska na Słowacji
 Žiar (757 m) – szczyt w górach Żar na Słowacji
 Žiar (710 m) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji
 Žiar (891 m) – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji
 Žiar (750 m) – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Žiar (1029 m) – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Žiar (1408 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Žiar (1007 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Žiar (904 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji